3 miejscowości w Polsce: 
 Zielątkowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Zielątkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Zielątkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Suchy Las